Olga Saizewa ist der Name folgender Personen:

* Olga Alexejewna Saizewa (* 1978), russische Biathletin
 Olga Igorewna Saizewa (* 1984), russische Sprinterin